Lingua cretese è un termine che può indicare genericamente una delle lingue parlate nell'isola di Creta e cioè:
 la lingua minoica, parlata a Creta fino alla metà del II millennio a.C. e scritta utilizzando il lineare A o il lineare B;
 l'eteocretese o cretese vero, parlato a Creta nel periodo successivo, all'incirca dal 1400 a.C. al VII secolo a.C. e sporadicamente anche molto più tardi; l'eteocretese, pur non essendo un dialetto greco, era scritto usando una forma arcaica di alfabeto greco;
 il dialetto cretese antico, che costituiva una variante locale del dialetto dorico;
 il dialetto cretese moderno, che costituisce un dialetto del greco moderno e non deriva direttamente dal dialetto cretese antico.